Die Pilot Pen Tennis 2001 waren ein Damen-Tennis-Hartplatzturnier in New Haven (Connecticut). Es war Teil der WTA Tour 2001 und fand vom 17. bis 25. August 2001 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2001
Tennisturnier in New Haven (Connecticut)